Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Brie » :
 le régiment de Brie (1684-1762)
 le régiment de Brie,  renommé le  «  d’infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires